Die Divizia A 1981/82 war die 44. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 8. August 1981 und endete am 12. Juni 1982. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1982/83
 2. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1982/83
 3. – Corvinul Hunedoara – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1982/83
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist FC Baia Mare am Europapokal der Pokalsieger 1982/83 teil

Absteiger in die Divizia B 
Universitatea Cluj, UTA Arad, Progresul Vulcan Bukarest

Aufsteiger in die Divizia A 
Politehnica Iași, Petrolul Ploiești, FC Bihor Oradea

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1981/82 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1981/82 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1981/82
Liga-1-Saison